Нижнетро́ицкий () — село в Туймазинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Административный центр Нижнетроицкого сельсовета.

С 1927 по 2004 год имел статус посёлка городского типа.

География

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Туймазы): 33 км,
 ближайшей ж/д станции (Туймазы): 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Туймазинского района